К августу 2022 года британская альтернативная рок-группа Muse выпустила 141 песню на девяти студийных альбомах, а также один концертный альбом, один сборник, две компиляции, три мини-альбома и сорок семь синглов.

Альбомы 

Showbiz (1999)
«Sunburn»
«Muscle Museum»
«Fillip»
«Falling Down»
«Cave»
«Showbiz»
«Unintended»
«Uno»
«Sober»
«Escape»
«Overdue»
«Hate This & I’ll Love You»
«Spiral Static» (Japan Release)

Origin of Symmetry (2001)
«New Born»
«Bliss»
«Space Dementia»
«Hyper Music»
«Plug In Baby»
«Citizen Erased»
«Micro Cuts»
«Screenager»
«Darkshines»
«Feeling Good»
«Megalomania»
«Futurism» (Japan Release)

Absolution (2003)
«Intro»
«Apocalypse Please»
«Time Is Running Out»
«Sing for Absolution»
«Stockholm Syndrome»
«Falling Away With You»
«Interlude»
«Hysteria»
«Blackout»
«Butterflies and Hurricanes»
«The Small Print»
«Endlessly»
«Thoughts of a Dying Atheist»
«Ruled by Secrecy»
«Fury» (Japan Release)

Black Holes and Revelations (2006)
«Take a Bow»
«Starlight»
«Supermassive Black Hole»
«Map of the Problematique»
«Soldier’s Poem»
«Invincible»
«Assassin»
«Exo-Politics»
«City of Delusion
«Hoodoo»
«Knights of Cydonia»
«Glorious» (Japan Release)

The Resistance (2009)
«Uprising»
«Resistance»
«Undisclosed Desires»
«United States of Eurasia»
«Guiding Light»
«Unnatural Selection»
«MK Ultra»
«I Belong to You»
«Exogenesis: Symphony, Part I (Overture)»
«Exogenesis: Symphony, Part II (Cross Pollination)»
«Exogenesis: Symphony, Part III (Redemption)»

The 2nd Law (2012)
«Supremacy»
«Madness»
«Panic Station»
«Prelude»
«Survival»
«Follow Me»
«Animals»
«Explorers»
«Big Freeze»
«Save Me»
«Liquid State»
«The 2nd Law: Unsustainable»
«The 2nd Law: Isolated System»

Drones (2015)
«Dead Inside»
«[Drill Sergeant]»
«Psycho»
«Mercy»
«Reapers»
«The Handler»
«[JFK]»
«Defector»
«Revolt»
«Aftermath»
«The Globalist»
«Drones»

Simulation Theory (2018)
«Algorithm»
«The Dark Side»
«Pressure»
«Propaganda»
«Break It to Me»
«Something Human»
«Thought Contagion»
«Get Up and Fight»
«Blockades»
«Dig Down»
«The Void»

Will of the People (2022)
«Will of the People»
«Compliance»
«Liberation»
«Won't Stand Down»
«Ghosts (How Can I Move On)»
«You Make Me Feel Like It's Halloween»
«Kill or Be Killed»
«Verona»
«Euphoria»
«We Are Fucking Fucked»

B-sides 

«Uno» (1999)
 «Agitated»
 «Forced In»
 «Jimmy Kane»

«Cave» (1999)
 «Coma»
 «Host»
 «Twin»

«Muscle Museum» (1999)
 «Con-Science»
 «Do We Need This?»
 «Minimum»
 «Pink Ego Box»

«Sunburn» (2000)
 «Ashamed»
 «Yes Please»

«Unintended» (2000)
 «Nishe»
 «Recess»

«Plug In Baby» (2001)
 «Bedroom Acoustics»
 «Execution Commentary»
 «Nature_1»
 «Spiral Static»

«New Born» (2001)
 «Map of Your Head»
 «Piano Thing»
 «Shrinking Universe»

«Bliss» (2001)
 «Hyper Chondriac Music»
 «The Gallery»

«Hyper Music/Feeling Good» (2001)
 «Shine»

«Dead Star/In Your World» (2002)
 «Dead Star»
 «In Your World»
 «Futurism»

«Time Is Running Out» (2003)
 «The Groove»

«Hysteria» (2003)
 «Eternally Missed»

«Sing for Absolution» (2004)
 «Fury»

«Supermassive Black Hole» (2006)
 «Crying Shame»

«Starlight» (2006)
 «Easily»

«Invincible» (2007)
 «Glorious»

«Uprising» (2009)
 «Who Knows Who»

«Resistance» (2010)
 «Prague»
 «Popcorn»

«Neutron Star Collision (Love Is Forever)»(2010)
 «Neutron Star Collision (Love Is Forever)»

Неизданное 

 «A Turn to Stone»
 «America»
 «Back in Black»
 «Backdoor»
 «Boredom»
 «Cut Me Down»
 «Dracula Mountain»
 «Emotion Coming»
 «Falling With the Crowd»
 «Fashionless»
 «Feed»
 «Forameus»

 «Jigsaw Memory»
 «Pointless Loss»
 «Rain»
 «Sling»
 «Small Minded»
 «Soaked»
 «Tourette’s»
 «Weakening Walls»
 «Where the Streets Have No Name»
 «Who Knows, Who Cares»
 «Yellow Regret»

Другие релизы 

This Is a Muse Demo (1995)
 «Backdoor»
 «Feed»
 «Jigsaw Memory»
 «Sling»

Newton Abbot Demo (1997)
 «Falling With the Crowd»
 «Agitated»
 «Coma»
 «Balloonatic»
 «Forameus»
 «Boredom»
 «Crazy Days»
 «Sober»
 «Jimmy Kane»
 «Rain»
 «Ashamed»

Каверы 

 «Can’t Take My Eyes Off You»
 «Sign 'O' The Times» (Prince cover)
 «Close Encounters of The Third Kind» (Live Intro)
 «Dracula Mountain» (Live Only)
 «House Of The Rising Sun»
 «Feeling Good»
 «Born This Way»
 «Lithium»
 «Maggie’s Farm» (Live Outro)
 «Man Of Mystery» (The Shadows)

 «Microphone Fiend» (Live Outro)
 «Please, Please, Please, Let Me Get What I Want» (The Smiths)
 «Popcorn»
 «Prague» (Mega City Four)
 «Piece of me»
 «Where The Streets Have No Name» (U2 cover)
 «Lies» (CHVRCHES cover)
 «New Kind Of Kick» (The Cramps cover)
 «Hungry Like a Wolf» (The Duran Duran cover)

Muse